Utah kan syfta på

 Utah – en delstat i USA
Utahterritoriet – tidigare ett organiserat territorium i USA
Utah County – Utah, USA
Utahsjön – en sötvattensjö i Utah County i delstaten Utah
Utahdalen – en dal i Utah County i delstaten Utah
Utah, Indiana – ett samhälle i Indiana
University of Utah – ett statligt universitet i Utah
Utah Utes – ovannämnda universitets idrottsprogram
 – ett amerikanskt slagskepp
Utah Jazz – basketlag i USA
Utah Beach – kodnamnet för landstigningsstranden i Operation Overlord
Utah State University –
Utahkriget – konflikt mellan mormoner och USA

Personer med namnet
Utah Phillips (1935-2008), amerikansk arbetsmarknadsaktivist och sångare